Аманнияз Атаджиков (; род. 1947, Этрап имени С. А. Ниязова) — туркменский государственный деятель, бывший первый заместитель главы администрации Дашогузской области. Один из шести кандидатов в президенты Туркмении в 2007 году.

Биография 
 1967 — мастером Дашогузского ремонтно-строительного управления.
 1969—1972 — служба в армии
 до 1979 — старший лаборант Туркменского сельскохозяйственного института.
 1979—2001 — главный инженер, начальник ПМК № 25, оросительных сетей и ПМК № 29 в этрапе Героглы
 1994 — окончил Туркменский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-гидротехник».
 2001—2005 — заместитель начальника и начальник ПО «Дашогузсувходжалык», начальник предприятия жилищно-коммунального хозяйства этрапа Героглы, заместитель хякима Дашогузского велаята по сельскому хозяйству. В настоящее время — первый заместитель хякима Дашогузского велаята.

Награждён медалью «Watana bolan söygüsi üçin».

На выборах президента Туркмении 11 февраля 2007 года набрав около 4 % голосов, занял второе место (победил Бердымухамедов).

Выпускники Туркменского сельскохозяйственного университета
Кандидаты в президенты Туркменистана